Morningstar (englisch ) steht für:
  Morningstar (Unternehmen), ein US-amerikanisches Finanzinformations- und Analyseunternehmen

Morningstar ist der Familienname folgender Personen:
 Darren Morningstar (* 1969), US-amerikanischer Basketballspieler
 Lawrence Morningstar (1990/91–2022), US-amerikanischer Pornodarsteller 

Siehe auch:
 Morning Star
 Morgenstern (Begriffsklärung)